Do wad zastawki mitralnej serca człowieka należą:
 stenoza zastawki mitralnej
 wypadanie płatka zastawki mitralnej
 niedomykalność zastawki mitralnej